Гогенлоэ-Ингельфинген — фамилия. Известные носители:
 Адольф цу Гогенлоэ-Ингельфинген (1797—1873) — прусский государственный деятель.
 Крафт цу Гогенлоэ-Ингельфинген (1827—1892) — прусский генерал от артиллерии, военный писатель.
 Фридрих Людвиг Гогенлоэ-Ингельфинген (1746—1818) — прусский генерал от инфантерии.
 Примечания